Абревіатура КНБ може значити:

 Комітет національної безпеки Республіки Казахстан
 
 
 Каркасно-надувна байдарка